La Pinta bezeichnet:

 La Pinta (Chihuahua), Ort in Mexiko
 La Pinta (Coahuila), Ort in Mexiko
 Pinta (Schiff), eins der Schiffe des Christopher Kolumbus